Cullinan – città della Municipalità locale di Nokeng tsa Taemane (Sudafrica)
 Cullinan – diamante trovato nella Premier Mine di Cullinan 
 Thomas Cullinan – imprenditore e politico sudafricano